Ragnhild Alexandra Lorentzen (Ragnhild Alexandra; indtil sit ægteskab kendt som Prinsesse Ragnhild af Norge) (9. juni 1930 – 16. september 2012) var en norsk prinsesse, der var den ældste datter af Kong Olav 5. og Kronprinsesse Märtha af Norge og ældste søster til kong Harald 5. af Norge. Det norske kongelige hof, omtaler hende med titlen prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen. Høflighedsformen «fru» har ingen officiel stilling i Norge, men kan bruges af alle i private sammenhænge. Prinsesse Ragnhild havde aldrig arveret til den norske trone.

Biografi 

Prinsesse Ragnhild blev født den 9. juni 1930 på Det Kongelige Slott i Oslo som datter af Kronprins Olav og Kronprinsesse Märtha af Norge. Hun var Olavs ældste barn og den første norske prinsesse født på norsk jord i 629 år. Hun blev dog ikke norsk dronning, da tronfølgen i Norge dengang var baseret på salisk ret, og kvinder dermed ikke havde nogen arveret. Hun havde imidlertid arveret til den britiske trone, eftersom hun nedstammede fra kurfyrstinde Sophia af Hannover.

Hun blev døbt den 27. juni i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo med navnene Ragnhild Alexandra. Hendes faddere var hendes fire bedsteforældre Kong Haakon 7. og Dronning Maud af Norge, Prins Carl og Prinsesse Ingeborg af Sverige, hendes grandonkel Kong Gustav 5. af Sverige, hendes grandtante Prinsesse Victoria af Storbritannien, hendes moster Prinsesse Margaretha af Sverige og hendes halvfætter Hertugen af York.

Prinsesse Ragnhild voksede op med sin søskende på kronprinsparrets residens, gården Skaugum i Asker sydvest for Oslo. Ved det tyske angreb på Norge i 1940 under Anden Verdenskrig, flygtede hun fra Norge med sin familie og tilbragte krigsårene i eksil med sin moder og søskende i Washington, D.C.

Den 15. maj 1953 giftede hun sig borgerligt med Erling Lorentzen, i Asker kirke. Som følge af dette mistede hun tiltaleformen Hendes Kongelige Højhed, og hun betegnes protokollarisk i dag som prinsesse Ragnhild fru Lorentzen. Prinsessen og Erling Lorentzen bosatte sig i Brasilien efter bryllupet, og holdt til der frem til sin død. Derfor repræsenterte hun i ringe grad den norske kongefamilie i officielle sammenhænge. I Norge var hun protektor for Hørselshemmedes Landsforbund, mens hun i Brasilien var deltager bl.a. i fejringen af 17. maj og i højtideligheder i den norske sømandskirke for Sydamerika. Hun døde den 16. september 2012 i Rio de Janeiro, Brasilien.

Prinsesse Ragnhild har modtaget syv norske ordener. Desuden var hun dekoreret i Brasilien, Portugal, Holland og Sverige.
 
Hun har ytret offentlig kritik mod kong Haralds to børns valg af ægtefæller. I et interview slog hun fast at kong Olav aldrig ville have godkendt at Ari Behn og Mette-Marit Tjessem Høiby giftede sig med medlemmer af kongefamilien. Hun slog også fast, at: "Erling var af en anden kategori. Han havde et godt arbejde". Prinsessen fortalte også at hendes "bekymring for monarkiets fremtid eller behov for selvdiciplin blandt de yngre familiemedlemmer" havde været kendt for resten af kongefamilien længe.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 9. juni 1930 – 15. maj 1953: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Ragnhild af Norge
 15. maj 1953 – 16. september 2012: Hendes Højhed Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen

Børn 
 Haakon Lorentzen (født 23. august 1954)
 Ingeborg Lorentzen (født 27. februar 1957)
 Ragnhild Lorentzen (født 8. maj 1968)

Anetavle

Se også 
 Det norske kongehus

Referencer

Litteratur

Ekstern Henvisning 

 Kongehuset.no om Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen

Ragnhild fru Lorentzen, Prinsesse
Personer fra Oslo
Storkors af Sankt Olavs Orden
Ranghild